Бенкет — званий урочистий обід або вечеря.
 Бенкет (Платон) — діалог Платона.

Багатозначні терміни